Минулорічна чемпіонка Міхаела Бузернеску програла Дарії Касаткіній у першому колі.

Чжен Сайсай здобула перший одиночний титул WTA, здолавши в фіналі Орину Соболенко , 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні тенісистки 
Чотири тенісистки з найбільшим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Bank of the West Classic
2019 в американському спорті